Mubadala World Tennis Championship 2014 — выставочный мужской турнир, который ежегодно проводится накануне сезона в Абу-Даби, ОАЭ. В турнире принимают участие 6 теннисистов.

Турнир-2014 проходил с 26 по 28 декабря 2013 года.

Действующий победитель турнира — серб Новак Джокович — защищал свой титул.

Формат 
Трёхдневный выставочный турнир для шести участников, где двое лидеров посева начинают участие в соревновании с полуфиналов. Победитель забирает весь призовой фонд.

Во второй день также впервые проведён дополнительный матч за пятое место.

Участники турнира 
Пара лидеров посева начинает турнир с полуфиналов.

  Рафаэль Надаль (Третье место)
  Новак Джокович (Титул)
  Давид Феррер (Финал)

<ol start="4">
  Энди Маррей (Пятое место)
  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Полуфинал)

Ход турнира

Дополнительные матчи

См. также 
 Мировой теннисный чемпионат в Абу-Даби
 AAMI Classic 2014
 Открытый чемпионат Ле-Туке по теннису 2013

Ссылки 
 Сайт турнира 

ОАЭ
Теннис
Декабрь 2013 года
2013